Stanisław Czarkowski – wojski nowogródzki w 1632
 Stanisław Czarkowski – burmistrz miasta Łucka
 Stanisław Czarkowski – kapral Wojska Polskiego, podoficer 3 dak, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Czarkowski (1904–1989) – porucznik artylerii Wojska Polskiego